Die Richard Luton Properties Canberra Women’s Classic 2005 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Canberra. Es war als Turnier der Tier-V-Kategorie Teil der WTA Tour 2005. Das Turnier fand vom 7. bis 15. Januar 2005 statt.

Im Einzel gewann Ana Ivanović gegen Melinda Czink mit 7:5 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Tathiana Garbin / Tina Križan mit 7:5, 1:6 und 6:4 gegen Gabriela Navrátilová / Michaela Paštiková.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Richard Luton Properties Canberra Women’s Classic 2005 fand vom 8. bis 10. Januar 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze für das Einzel und ein Qualifikationsplatz für das Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Canberra